Собор Киринских святых — группа святых подвижников Александрийской Православной Церкви.

Список святых и дни их памяти 

Дни памяти указаны по юлианскому календарю (т.е. по старому стилю).
 Александр, апостол, сын Симеона Киринеянина, 28 февраля
 Аммоний, мученик, чтец, 26 марта
 Аристовгул, апостол от Семидесяти, 31 октября
 Ароа, мученица, 5 июля
 Варнава, апостол от Семидесяти, 11 июня
 Георгий, Победоносец, Великомученик, 23 апреля и 3 ноября
 Дигниан, исповедник, 20 августа
 Ириней, мученик, диакон, 26 марта
 Феодор, епископ, священномученик, 4 июля
 Феодор, епископ, другой, священномученик, 26 марта
 Киприлла, мученица, 5 июля
 Кирилла или Сирилла, дева, мученица, 28 октября
 Лукия, мученица, 5 июля
 Лукий, апостол от Семидесяти, 4 января
 Лукий, мученик, 20 августа
 Мария, жена апостольская, мать апостола Марка, 30 июня
 Марк, апостол, евангелист, 25 марта
 Онисифор, апостол от Семидесяти, 7 сентября
 Роди, отроковица, жена апостольская, 15 января
 Руф, апостол, сын Симеона Киринеянина, 28 февраля
 Руф, епископ, который присутствовал на 1-м Вселенском Соборе
 Серапион, мученик, чтец, 26 марта
 Симон Киринеянин, апостол, 27 февраля
 Супруга Симеона Киринеянина, жена апостольская, 28 февраля
 Трифония, мученица, 18 октября

Александрийская православная церковь
Соборные праздники